Briant ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander Briant (um 1556–1581), englischer Jesuit, Märtyrer und Heiliger
 Cicely Briant (1891–1971), britische Malerin
 Jonathan Briant (1726–1810), Herrnhuter und Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine in Christiansfeld
 Pierre Briant (* 1940), französischer Althistoriker
 Shane Briant (1946–2021), britischer Schauspieler
 Vincent Briant (* 1986), französischer Fußballspieler

Briant ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Briant (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire, Frankreich
 Briant (Cesse), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Cesse
 Briant (Guyotte), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Guyotte

Siehe auch 
 Briand
 Bryant